Casaus ist der Familienname folgender Personen:

 Gregorio Modrego y Casaus (1890–1972), spanischer Geistlicher, Erzbischof von Barcelona
 Nicolau Casaus (1913–2007), spanischer Fußballfunktionär

Casaus ist ferner der okzitanische Name des französischen Ortes Cazaux-d’Anglès.